Centrosaurinae (do grego: lagartos pontiagudos) é uma subfamília de dinossauros ceratopsídeos, um grupo de grandes quadrúpedes ornitísquios. Restos fósseis dos membros deste clado fora encontrados principalmente na região norte de Laramidia (nos dias modernos, equivalente aos estados norte-americanos de Alberta, Montana e Alasca), mas táxons isolados também foram encontrados na China e em Utah.

As características definidoras dos centrosaurinos incluem um grande chifre nasal, chifres supratemporais curtos e um folho ornamentado que se projeta na parte de trás do crânio. Com exceção do  Centrosaurus apertus, todos os centrosaurinos adultos têm ornamentos em forma de espinhos no meio do crânio. A análise morfométrica mostra que os centrosaurinos diferem de outros grupos ceratopsianos nas formas do crânio, focinho e folhos. Há evidências que sugerem que os centrosaurinos masculinos tiveram um período prolongado de adolescência e a ornamentação sexual não apareceu até a idade adulta.

Centrosaurinae foi nomeado pelo paleontólogo Lawrence Lambe em 1915, com Centrosaurus como o gênero de tipo. Os centrosaurinos são divididos em três tribos: o Nasutoceratopsini, o Centrosaurini e o Pachyrhinosaurini por Ryan  et al  (2016). Nasutoceratopsinos são definidas como centrosaurinos mais próximos do Nasutoceratops titusi do que do Centrosaurus apertus e centrosaurinos são definidos como centrosaurinos (mais especificamente eucentrosauranos) mais próximos do Centrosaurus apertus do que do Pachyrhinosaurus canadensis. A única divisão usada até então era a Pachyrhinosaurini, definido como centrosaurinos mais próximos do Pachyrhinosaurus canadensis do que de Centrosaurus apertus.

Classificação  
A classificação dos centrosaurinos e as relações entre as várias espécies é complicada por um amplo grau de variação entre os indivíduos e os estágios de crescimento. Algumas características que têm sido tradicionalmente usadas para classificar esses dinossauros, como o número e a disposição dos ornamentos de babados ou pontas, foram descobertas como mais variáveis do que se pensava anteriormente. Por exemplo, o cladograma apresentado abaixo segue uma análise filogenética de 2016 por Chiba et al. (2017). Esses autores trataram a espécie Rubeosaurus ovatus como distinta de Styracosaurus albertensis, e recuperaram vários clados distintos dentro do Centrosaurini, que juntos formaram um grupo irmão do Pachyrhinosaurini:

No entanto, estudos subsequentes lançaram dúvidas sobre a utilidade de pequenas variações no arranjo de espículas dos folhos para classificar centrosaurinos. Em particular, grandes tamanhos de amostra das espécies Centrosaurus apertus e Syracosaurus albertensis  mostraram uma quantidade de variação maior do que o previsto. Em 2020, Holmes et al. explorou o efeito do reconhecimento de tal diversidade teria na classificação do centrossauro. Eles usaram os mesmos dados do estudo de Chiba et al. de 2017, mas trataram "Rubeosaurus" como sinônimo de "Styracosaurus", retirando-o de sua lista de táxons. O cladograma resultante (abaixo) encontra Centrosaurini como uma politomia, um agrupamento sem relações de grupos irmãos discerníveis dentro dele. Os autores concluíram que isso significava que a variação presente dentro dessas espécies tornava difícil encontrar qualquer resolução real entre elas e pode até mesmo fornecer suporte para a hipótese de que os centrosaurinos evoluíram principalmente por meio da anagênese (uma única linhagem mudando ao longo do tempo) em vez de cladogênese (múltipla linhagens ramificadas com ancestrais comuns compartilhados).

Distribuição Geográfica
Fósseis de centrosaurinos foram encontrados principalmente no oeste da América do Norte (Alberta, Montana e Alasca). Nos Estados Unidos, dois táxons, Diabloceratops e Machairoceratops, foram encontrados no sul de Utah. Yehuecauhceratops é uma nasutoceratopsina de Coahuila, México e a ocorrência mais meridional de um centrosaurino na América do Norte. Nenhum fóssil centrossaurino foi descoberto fora da América do Norte Ocidental até 2010, quando Sinoceratops zhuchengensis foi descoberto na província de Shandong, na China. Alguns autores questionam a colocação de Sinoceratops dentro de Centrosaurinae, entretanto. Todos os outros grupos de dinossauros do Cretáceo Superior da América do Norte também foram encontrados na Ásia, então a ausência inicial de centrosaurinos asiáticos foi surpreendente. A evidência atual sugere que Centrosaurinae se originou em Laramidia, entre 90 à 80 milhões de anos atrás. Isso significa que Sinoceratops teria migrado da América do Norte para a China. Alguns levantam a hipótese de que os centrosaurinos se originaram no sul de Laramidia e só mais tarde se espalharam para o norte.

Tamanho

Em comparação com seu grupo irmão, Chasmosaurinae, os centrosaurinos são relativamente pequenos. O primitivo  Sinoceratops zhuchengensis  é uma exceção, com um comprimento de crânio estimado de 180 cm. Em contraste, o comprimento do crânio de  Albertoceratops  era mais típico para este grupo em apenas 67cm. Em geral, centrosaurinos eram do tamanho de um rinoceronte, com comprimentos corporais variando de 2,5 a 8 metros.

Reprodução
Possíveis fósseis de filhotes de centrosaurinos foram documentados na literatura científica. A pesquisa indica que os centrosaurinos não demonstravam maturação sexual totalmente desenvolvida na forma de sinais de acasalamento até que estivessem quase totalmente crescidos. Scott D. Sampson encontra semelhanças entre o crescimento lento dos sinais de acasalamento em centrosaurinos e a adolescência prolongada de animais cujas estruturas sociais são hierarquias classificadas baseadas em diferenças relacionadas à idade. Nesse tipo de grupo, os machos jovens são tipicamente maduros sexualmente por vários anos antes de realmente começarem a procriar, quando seus sinais de acasalamento estão mais completamente desenvolvidos. As fêmeas, ao contrário, não têm uma adolescência tão prolongada.

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Bibliografia

Ligações externas 
 
 

Ceratopsia
Ceratopsidae
Marginocephalia